Václav Vlček ist der Name folgender Personen:
* Václav Vlček (Militär) (um 1425–1501), tschechischer Militärführer
 Václav Vlček (Schriftsteller) (1839–1908), tschechischer Dramatiker, Journalist und Romanautor